Prödlitz bezeichnete mit deutschem Namen folgende Orte in Tschechien:

 Prödlitz (Böhmen), tschechisch Předlice, seit 1939 ein Ortsteil von Aussig (Ústí nad Labem)
 Prödlitz (Mähren), tschechisch Brodek u Prostějova, eine Minderstadt in der Region Olmütz (Olomoucký kraj)

Siehe auch:
 Predlitz